Великая мечеть — то же, что Соборная мечеть.

Примеры:
 Великая мечеть Алеппо
 Великая мечеть Алжира
 Великая мечеть (Брюссель)
 Великая мечеть (Газа)
 Великая мечеть (Дели)
 Великая мечеть Дженне
 Великая мечеть (Килва)
 Великая мечеть (Наблус)
 Великая мечеть (Париж)
 Великая мечеть (Сана) или Мечеть al Jami' al Kabir или Большая мечеть (VII век)
 Великая мечеть (Хух-Хото)